Arachania ist der Name folgender Orte:

 Arachania (Cerro Largo), eine Ortschaft im Departamento Cerro Largo, Uruguay
 Arachania (Rocha), eine Ortschaft im Departamento Rocha, Uruguay